AWST steht für:
 Australian Western Standard Time, siehe UTC+8
 Bahnhof Wrist (DS100-Code)

Awst steht für:
 Ausbesserungswerkstatt

Abkürzung